Björktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björktjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,  (20,7 ha)
Björktjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (9,91 ha)
Björktjärnen (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (10,5 ha)
Björktjärnen (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (3,8 ha)
Björktjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Björktjärnen (Färnebo socken, Värmland, 662785-139814), sjö i Filipstads kommun,  (38,8 ha)
Björktjärnen (Färnebo socken, Värmland, 664070-141156), sjö i Filipstads kommun,  (25,9 ha)
Björktjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (13,9 ha)
Björktjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (9,22 ha)
Björktjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (19,3 ha)
Björktjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Björktjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Stora Björktjärnen (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Stora Björktjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (9,68 ha)
Björktjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (5,63 ha)
Björktjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Björktjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Björktjärnen (Segersta socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (19,6 ha)
Björktjärnen (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6,59 ha)
Björktjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (9,32 ha)
Björktjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Björktjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (34,5 ha)
Björktjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Lill-Björktjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Björktjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (18,3 ha)
Björktjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (6,29 ha)
Lill-Björktjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Stor-Björktjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (7,75 ha)
Björktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Björketjärn
Björksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn